Savu poate fi:

 Savu, insulă în Indonezia

 Eugen Savu, ministru de finanțe al României între anii 1937 -1938
 Teofan Savu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
 Gheorghe Savu, senator român
 Radu-Dumitru Savu, deputat român
 Ioan Vasile Savu, deputat român
 Daniel Savu, politician român, membru al PSD
 Savu Nedelea, general român
 Mircea Savu, general român

Actori 
 Dem Savu, actor român

Sportivi 
 Alin Savu, jucător de baschet român
 Alin Mircea Savu, jucător de fotbal român
 Ilie Savu, fotbalist și antrenor român
 Marian Savu, jucător de fotbal român

Vezi și 
 Sava (dezambiguizare)
 Săveni (dezambiguizare)
 Săvești (dezambiguizare)
 Săvescu (dezambiguizare)
 Săvinești (dezambiguizare)